Ли, Дуглас ():
 Ли, Дуглас (более известен как Даг Ли; ?—?) — учёный-компьютерщик; профессор.
  (род. 1977) — британский хореограф.